National Party ("Partito Nazionale" in lingua inglese) può riferirsi a diversi partiti politici:
 Partito Nazionale d'Australia (National Party of Australia)
 Partito Nazionale Britannico (British National Party)
 Partito Nazionale del Canada (National Party of Canada)
 Partito Nazionale della Nuova Zelanda (New Zealand National Party)
 Partito Nazionale Scozzese (Scottish National Party)
 Partito Nazionale (Stati Uniti d'America) (National Party) 
 Partito Nazionale (Sudafrica) (National Party)